Szabad Szó (1889–1952) szentesi, majd budapesti politikai, társadalmi és közgazdasági lap
 Szabad Szó (1944–1989) temesvári politikai napilap